Schlüssel steht für:

 Schlüssel, Gerät zum Öffnen eines Schlosses
 Schlüssel (Kryptologie), Information, um eine Nachricht zu verschlüsseln oder zu entschlüsseln
 Bestimmungsschlüssel, System zur Bestimmung oder Klassifizierung von Lebewesen, Mineralien oder ähnlichem 
 Schraubenschlüssel, Handwerkzeug
 Uhrschlüssel, (Uhrentechnik), Hilfsmittel zum Aufziehen oder Stellen von mechanischen Uhren
 Inbusschlüssel, Schraubenschlüssel, siehe Innensechskant
 (Felgenschloss-)Schlüssel, Spezialwerkzeug zum Betätigen eines Felgenschlosses
 Mittwoch-Verein „Schlüssel“ zu Weimar

in der Informatik:

 Schlüssel (Datenbank), Kennzeichnung, mit der sich Daten identifizieren lassen
 Kennzeichnung, mit der sich Objekte identifizieren lassen, siehe Nummerung

in der Kultur:

 Schlüssel (Heraldik), gemeine Figur in der Heraldik
 Notenschlüssel in der Musik

in der Sozialarbeit:
 Betreuungsschlüssel, Zahl der Betreuungspersonen pro betreuter Person

in Wirtschaft und Politik:
 Königsteiner Schlüssel für gemeinsame Finanzierungen der Länder der Bundesrepublik Deutschland
 Kieler Schlüssel zur Verteilung von Regionalisierungsmitteln für den öffentlichen Personennahverkehr

Siehe auch:

 Der Schlüssel
 Die Schlüssel
 Ersatzschlüssel
 Universalschlüssel